Епифаний (Пефе) Христов Фръчковски е български зограф от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Роден е в голямата мияшка паланка Галичник в 1860 година. Син е на зографа Христо Макриев, при когото учи и работи от 1872 година, когато баща му рисува в църквата „Свети Георги“ в Струга.

Заедно с Кузман Макриев и Алексо Василев работят в църквата Успение Богородично в Дебър.

Работи с баща си до смъртта му в 1893 година в Жеравна, след което оглавява тайфата, в която влизат чичо му Кузман Макриев, брат му Апостол Христов и братовчед му Янко Кузманов. След Жеравна те рисуват в Сливен, където изписват иконите за църквата „Света Богородица“ (1894).

На следната 1895 година работят заедно с Макрий Кузманов и Овентий Исачев в горнооряховските храмове „Свети Георги“ и „Света Богородица“, както и в лясковските „Свети Атанасий“ и „Свети Василий“, чийто стенописи са унищожение от земетресението в 1913 година. В 1898 година рисуват икони за „Света Троица“ в Севлиево. На следната година тайфата на Епифаний Христов работи в „Свети Никола“ в Златарица и в „Рождество Богородично“ в Елена, където остават до 1902 година. Рисуват икони в „Успение Богородично“ в Добри дял, в „Свети Димитър“ в Кесарево, в „Свети Георги“ в Беброво, в „Преображение Господне“ в Марян, „Свети Георги“ в Чаир (Камен), в Долна Оряховица. В 1904 година рисуват иконите в катедралния храм „Света Троица“ в Ловеч. След това в 1905 година работят отново в Лясковец, рисуват за църквата „Свети Георги“ в село Върбица, за „Свети Никола“ в Лясковец и за манастира „Свети Николай“ в Арбанаси.

Епифаний Христов умира в родния си град в 1906 година.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Галичник
Фръчкови
Починали в Галичник